Яблоневский сельский совет ()

 Яблоневский сельский совет — Барышевский район, Киевская область.
 Яблоневский сельский совет — Оржицкий район, Полтавская область.

См. также 
 Яблоновский сельский совет